Sezon 1951/1952 był 72. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych

Rozgrywki ligowe

First Division

Second Division

Third Division North

Third Division South

Sezony piłki nożnej w Anglii
1951 w piłce nożnej
1952 w piłce nożnej
1951 w Wielkiej Brytanii
1952 w Wielkiej Brytanii